Verrill ist der Familienname folgender Personen:

 Addison Emery Verrill (1839–1926), ein US-amerikanischer Zoologe und Geologe
 Alpheus Hyatt Verrill (1871–1954), ein US-amerikanischer Archäologe, Entdecker, Erfinder, Zeichner und Autor

Siehe auch:
 Addison-Emery-Verrill-Medaille
 Verrell